Суперкубок России по футболу проходил 14 июля 2017 года в Москве на стадионе «Локомотив». В матче встретились чемпион России 2016/2017 — московский «Спартак» и обладатель Кубка России сезона 2016/17 — московский «Локомотив».

Для «Спартака» это было четвёртое участие в розыгрыше Суперкубка — ранее в 2004, 2006 и 2007 годах он играл все три матча с московским ЦСКА и во всех трёх уступил. Для «Локомотива» это было пятое участие в розыгрыше Суперкубка, а сам футбольный клуб до этого уже дважды становился обладателем трофея в 2003 и 2005 годах.

Выбор места проведения 
17 мая 2017 года было объявлено, что матч за Суперкубок России пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив». Об этом сообщил президент Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Путь к Суперкубку 
«Спартак»

«Спартак» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона 2016/2017 (с разницей в 7 очков от ближайшего преследователя — московского ЦСКА).

«Локомотив»

«Локомотив», обыграв в финале Кубка России екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0, получил путёвку в групповой этап Лиги Европы 2017/2018 и право сыграть в матче за Суперкубок России.

Игроки, выбывшие из строя

Подробности

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Суперкубка России
 

Футбол в России в 2017 году
Суперкубок России по футболу
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 14 июля
Июль 2017 года
2017 год в Москве
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017